Piani Sant'Elia è una frazione del comune di Rieti, nell'omonima provincia, situata a valle del borgo di Sant'Elia e distante tre chilometri e mezzo dal capoluogo.

Geografia fisica 
La frazione è situata ai piedi del paese medievale di Sant'Elia, sul bordo meridionale della Piana Reatina.

Si trova lungo la strada provinciale n. 46 Tancia che unisce i due conventi francescani di Fonte Colombo e Greccio, nella immediata periferia di Rieti, a soli 4 km dal capoluogo.

Società

Tradizioni e folclore 
Piani Sant'Elia fa parte della parrocchia di Sant'Elia profeta e possiede un edificio di culto intitolato a Maria Regina delle Famiglie, patrona del paese. Alla patrona vengono dedicate due settimane di festeggiamenti a ridosso del giorno di ferragosto. I festeggiamenti, civili e religiosi, culminano con la processione notturna, nella quale la statua della patrona viene portata a spalla per le vie del paese, illuminate da ceri e fiaccole.

Infrastrutture e trasporti 
A nord dell'abitato scorre la ferrovia Terni-Sulmona, ma il paese non è servito da una stazione; la più vicina è la fermata di Poggio Fidoni, distante circa due chilometri.

È attraversato dalla strada provinciale n. 46 Tancia, che costituisce il principale collegamento con il capoluogo Rieti e con la frazione di Piani Poggio Fidoni. A nord dall'abitato scorre invece la superstrada Rieti-Terni (SS 79 bis); la frazione non è servita da uno svincolo e il più vicino è quello di Rieti Ovest, distante meno di due chilometri.

A seicento metri dal paese passa la ciclovia della Conca Reatina, che lo collega con Piani Poggio Fidoni, Contigliano, Rieti e Chiesa Nuova.

Galleria d'immagini

Note

Altri progetti 

Frazioni di Rieti